Соревнования в плавании на 50 метров на спине (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 28 и 29 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 28 марта в 10:00 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:14, а финал — 29 марта в 20:24.

Медалисты

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания
=WR - повторение рекорда мира

Ссылка
Результаты 

50 м, на спине, женщины